

Загайкі — село в гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства
 Загайкі — село в гміні Вирики Володавського повіту Люблінського воєводства